Ива́н Бело́в:
 Белов, Иван Дмитриевич (ок. 1830—1886) — русский педагог, публицист и беллетрист.
 Белов, Иван Иванович (1864 — не ранее 1919) — генерал-майор.
 Белов, Иван Леонович (1918—1987) — Герой Советского Союза.
 
 Белов, Иван Панфилович (1894—1938) — советский командарм 1-го ранга.
 Белов, Иван Сергеевич — генерал-майор
 Белов, Иван-Белка (?—1921) — петроградский бандит.